Го́тфрид Даниэ́ль Крумма́хер (; —) — реформаторский пастор, брат Фридриха Адольфа Круммахера.

Решительный противник унии и введенной Фридрихом-Вильгельмом III агенды.

Сочинения 
 «Gute Botschaft in 45 Predigten» (Эльберф., 1838);
 «Die Wanderungen Israels» (4 изд. Эльберф., 1879);
 «Tägliches Manna» (11 изд., Кёльн, 1889)
и др.

Примечания

Литература 
 

Пасторы Германии
Пасторы по алфавиту
Реформатские священники